Siskatar Lerr (azerbajdzjanska: Ağdaban Dağı) är ett berg i Azerbajdzjan. Det ligger i den sydvästra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Toppen på Siskatar Lerr är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Siskatar Lerr är huvudsakligen lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Salvard Lerr,  meter över havet,  km söder om Siskatar Lerr. Runt Siskatar Lerr är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Ashagy Kyshlak,  km sydväst om Siskatar Lerr. 

Trakten runt Siskatar Lerr består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Azerbajdzjan
Berg i Azerbajdzjan 3000 meter över havet eller högre